Сименс може да се отнася за:

 Вернер фон Сименс – немски изобретател и индустриалец
 сименс – единица за електрична проводимост
 Сименс АГ – немски концерн